

Chimica 
 S46 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
  – linea Berlin Westend – Königs Wusterhausen della S-Bahn di Berlino (Germania)